Січ — адміністративний і військовий центр запорозького козацтва.
 Січ — земля УНР утворена 2-4 березня 1918 законом про адміністративно-територіальний поділ України. Земський центр — Катеринослав.

 Населені пункти
 Січ — село у повіті Селаж в Румунії.

 Організації
 Січ — спортивно-протипожежно-фізкультурна організація, поширена в 1900—1930 роках в Галичині, а також на Буковині, Закарпатті та в еміграції.
 Січ — Українське дитячо-юнацьке товариство «Січ».
 Січ — назва кількох українських студентських організацій.
 Січ (батальйон) — добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення.
 Карпатська Січ — парамілітарна організація на Закарпатті в 1938—1939 рр.
 Карпатська Січ (рота) — підрозділ 93 ОМБр Збройних сил України.

 ЗМІ
 Січ — двотижневик, орган українського товариства «Січ», виходив у Чикаго.

 Космічні супутники
 Січ-1
 Січ-1М

Див. також 
 С14 — українська праворадикальна громадська організація.